Gonet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Gonet (1892–1963), Schweizer Forstwissenschaftler
 Jean Baptiste Gonet (1616–1681), französischer Theologe
 Matthieu Gonet (* 1972), französischer Pianist, Dirigent und Filmkomponist
 Stella Gonet (* 1963), schottische Schauspielerin

Gonet steht für:

 Gonet & Cie, Schweizer Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Siehe auch:
 Gonez (Begriffsklärung)